Torn steht für:

 Torn, Fantasy-Romanserie (2001–2011)
 Torn (Lied), Lied der Band Ednaswap (1995)
 Burg Torn, abgegangene Burg in Ulm, Baden-Württemberg

Torn ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Torn, Pseudonym von Mac Ahlberg (1931–2012), schwedischer Filmregisseur
 David Torn (* 1953), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist und Komponist
 Nina Gagen-Torn (1900–1986), russische Ethnographin, Schriftstellerin und Dichterin
 Rip Torn (1931–2019), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Thorn